Qonaqkənd – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Qonaqkənd – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian